Stanisław Ostroróg ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Ostroróg (Woiwode) (1400–1477), polnischer Woiwode
 Stanisław Ostroróg (Kastellan) (1519–1568), polnischer Kastellan
 Stanislaw Julian Ostroróg (1836–1899), polnisch-britischer Fotograf
 Stanisław Julian Ignacy Ostroróg (1863–1929), französischer Fotograf